Tapejara (pterosauriër), een pterosauriër
 Tapejara (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Tapejara (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul